Plank steht für:

 Unterarmstütz, als Anglizismus

Personen:

 Albin Plank (1931–2019), österreichischer Skispringer
 Andy Plank (* 1989), italienischer Skirennläufer
 Beda Plank (1741–1830), österreichischer katholischer Theologe, Dramatiker sowie Chorleiter
 Benedikt Plank (* 1949), österreichischer Benediktiner und Abt
 Bettina Plank (* 1992), österreichische Karateka
 Brunhilde Plank (1956–2001), österreichische Politikerin (SPÖ) und Abgeordnete zum Nationalrat
 Conny Plank (1940–1987), deutscher Musikproduzent
 Eduard Plank von Uzsok (1857–1933), ungarischer General
 Elisabeth Plank (* 1960), österreichische Malerin

 Ernst Plank, deutscher Spielzeughersteller aus dem Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert
 Fritz Plank (1848–1900), deutscher Sänger (Bariton) 
 Hans Plank (1925–1992), österreichischer Künstler
 Heinz Plank (* 1945), deutscher Maler
 Herbert Plank (* 1954), italienischer Skirennläufer
 Jane Plank (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Johanna Plank (* 2002), österreichische Leichtathletin

 Liselotte Zemmer-Plank (1931–2015), österreichische Prähistorikerin
 Ludwig Plank  (1896–1983), deutscher Politiker (CSU)
 Marie Radauer-Plank (* 1986), österreichische Geigerin

 Rudolf Plank (1886–1973), russischstämmiger deutscher Ingenieur („Kältepapst“)
 Scott Plank (1958–2002), US-amerikanischer Schauspieler
 Terry Plank (* 1963), US-amerikanische Geochemikerin

Geographie:
 Plank am Kamp, Ort in der Marktgemeinde Schönberg am Kamp, Niederösterreich
 Plank (Kentucky), im Clay County
 Plank (Pennsylvania), im Tioga County

Siehe auch:
 Blank
 Planck
 Plangg
 Plenk